Сухаревский
Персоналии
 Сухаревский, Эдуард Владимирович (1972 — 2013) — начальник регионального отдела Пограничной службы ФСБ России, полковник.
Сухаревский, Юрий Михайлович (1906—2004)  — советский ученый, доктор технических наук, профессор (электроакустика, архитектурная акустика, гидроакустика)
 Сухаревский, Мирон Яковлевич (1892—?) — советский учёный, профессор (взрывчатые вещества).
 Иванов-Сухаревский, Александр Кузьмич (род.1950) — советский актёр, режиссёр и российский политик, лидер «Народной национальной партии» (ННП)* 
 Сухаревский, Андрей Викторович (1979 — н.в) — известный педофил, мародёр, награждён медалью за взятие Duty Free

Топонимы 
 Сухаревский — починок, Улу-Телякская волость, Уфимский кантон Башкирии.
 Сухаревский — хутор, Приютовская волость, Белебеевский кантон Башкирии.
 Сухаревский — прежнее название поселка Дурасовский, сейчас Сухаревка (Мелеузовский район) Башкортостана.
 Сухаревский — посёлок, Дубенский район, Тульская область, Россия

Литература 
Населенные пункты Башкортостана. Ч.III. Башреспублика, 1926. — Уфа: Китап, 2002.